Бюро кредитных историй — организация, занимающаяся оказанием услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчётов.

История 
Прообраз современных кредитных бюро можно обнаружить в различных организациях XIX века, целью которых были сбор и предоставление информации о коммерческих предприятиях и об отдельных торговцах. Речь шла об информации, необходимой заказчику для уверенности в надёжности потенциального делового партнёра. Подобные кредитные конторы в начале XX века существовали и в России, причем как в качестве частных фирм (например, «Московская контора коммерческих справок Э. К. Рейс»), так и при профессиональных объединениях (такова была «Справочная контора о кредитоспособности» Общества Заводчиков и Фабрикантов Московского промышленного района). Более того, уже в то время организации такого плана являлись объектом пристального внимания со стороны законодателей.

Бюро кредитных историй по странам 
В Российской Федерации бюро кредитных историй — это юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчётов и сопутствующих услуг. БКИ обеспечивает обработку, хранение и передачу информации в соответствии с требованиями российского законодательства. Доступ к данным открывает сам субъект кредитной истории или он открывается в ходе судебных действий.

По состоянию на 27 мая 2022 года в России в реестре Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ) зарегистрировано 7 бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй предлагают банкам следующие услуги:
 получение кредитных отчётов в режиме онлайн (до 1 минуты);
 дисциплинирование заёмщиков банка путём передачи данных об их финансовой дисциплине в бюро;
 получение информации из Центрального каталога кредитных историй;
 получение информации из Федеральной миграционной службы;
 мониторинг финансовой дисциплины заёмщиков;
 скоринг бюро, построенный по данным бюро;
 разработка «кастомизированных», индивидуальных скоринговых карт с использованием своей базы данных;
 дисциплинирование заёмщиков банка путём рассылки им писем от имени бюро или банка при нарушении финансовой дисциплины или увеличении долговой нагрузки;
 отчёты, характеризующие кредитный портфель банка и сравнивающие портфель банка с данными бюро в целом (при условии передачи банком данных в базу данных бюро);
 системы борьбы с мошенничеством (fraud);
 системы обработки кредитных заявок;
 системы интеграции к нескольким бюро кредитных историй.
С января 2021 года в России появились особые бюро кредитных историй — квалифицированные БКИ. В квалифицированном БКИ доступна информация о величине среднемесячного платежа заемщика, необходимая для расчета показателя его долговой нагрузки.

В Казахстане деятельность кредитных бюро регламентирована Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 573-II «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан». По состоянию на 2019 год, в Казахстане функционирует два кредитных бюро: «Государственное кредитное бюро» и «Первое кредитное бюро». Первое является компанией с государственным участием, созданной Национальным банком, другое — полностью частное коммерческое предприятие. Они оказывают одинаковые услуги, занимаясь сбором, обработкой и предоставлением информации по кредитам.

Несмотря на то, что первое «полноценное» коммерческое кредитное бюро в США было создано ещё в 1841 году, специальный закон, регламентирующий деятельность подобных организаций (Federal Credit Reporting Act), появился только в 1960 году. В 1997 году был принят новый закон в этой сфере — Fair Credit Reporting Act. Крупнейшими частными кредитными бюро в США являются Equifax (учреждено в 1899 году), TransUnion (1969) и Experian (1996). Также к числу крупных кредитных бюро принадлежит Dun&Bradstreet (D&B), основанное в 1841 году. В нём работали и будущие президенты США: А. Линкольн, У. Грант, Г. Кливленд, У. Мак-Кинли. База данных кредитного бюро Dun&Bradstreet охватывает более 250 млн кредитных историй в 222 странах. С 2008 года в СНГ осуществляет деятельность дочерняя компания D&B — ООО «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит». Кроме того, в США функционируют около 300 небольших кредитных бюро, объединённых в Ассоциацию кредитных бюро, действующую с 1906 года.

В Японии широкая сеть кредитных бюро включает в себя такие организации, как Japan Information Center Corporation (JIC, или Zenjoren), основанная в 1976 году и объединяющая 33 кредитных бюро в различных префектурах страны; Credit Information Center Corporation (CIC) — основана в 1984 году представителями сектора кредитных карт; Central Communication Bureau Corporation (CCB) — компания с иностранным участием, созданная в 1979 году; Tera Net Corporation — образована в 1999 году; Japan Banking Personal Credit Information Center (Zenginkyo) — некоммерческая организация, учреждённая в 1988 году и принадлежащая японской ассоциации банкиров.

См. также 
 Кредитная история

Примечания

Ссылки 
 Сайт Центрального каталога кредитных историй
Государственный реестр бюро кредитных историй
Госуслуги: Предоставление сведений из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кредитная история субъекта кредитной истории
 

Типы организаций
Кредит